Laurent Dorigo (né en 1944), joueur de basket-ball français ;
 Marco Dorigo (né en 1961), scientifique belge ;
 Maxime Dorigo (né en 1936), joueur de basket-ball français ;
 Tony Dorigo (né en 1965), footballeur anglo-australien.

Homonymie de patronyme